Ла-Шапель-де-ла-Тур () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер. Входит в состав кантона Ла-Тур-дю-Пен. Округ — Ла-Тур-дю-Пен.

Код INSEE коммуны — 38076. Население коммуны на 2012 год составляло 1700 человек. Населённый пункт находится на высоте от 375 до 452 метров над уровнем моря. Муниципалитет расположен на расстоянии около 440 км юго-восточнее Парижа, 55 км восточнее Лиона, 55 км северо-западнее Гренобля. Мэр коммуны — Жан Гальан, мандат действует на протяжении 2014—2020 годов.

Динамика населения (INSEE):

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Общие данные о коммуне Ла-Шапель-де-ла-Тур